Пашпарт грамадзяніна N.R.M. — альбом белорусской рок-группы N.R.M., записанный и изданный в 1998 году. Стал первым альбомом группы, изданным на компакт-диске. Критики отмечают успешность композиций «Паветраны шар» и «Песьні пра каханьне».

Список композиций 
 Кумба
 Паветраны шар
 Твой партрэт
 Я еду
 25, 26, 27
 Нам усім гамон!
 Песьні пра каханьне
 Песьня юных падпольшчыкаў
 Добры вечар дзеўчыначка
 Пакуль не пачнецца вайна
 Беларускі шлях

Состав 
 Лявон Вольский: вокал, гитара
 Пит Павлов: гитара, бэк-вокал
 Юрий Левков: бас-гитара, бэк-вокал
 Олег Демидович: ударные, бэк-вокал

Ссылки 
 
 

Альбомы 1998 года
1998